Nikokreon (altgr. Νικοκρέων) ist der Name:

 eines mythischen Königs von Salamis auf Zypern, Vater der Arsinoë
 eines Verschwörers gegen König Euagoras von Salamis, siehe Nikokreon (Verschwörer)
 von dessen Urenkel, dem König von Salamis, siehe Nikokreon (König)